Vitorino Freire kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Vitorino Freire (ort), Maranhão, Olho d'Água das Cunhãs, 
 Vitorino Freire (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar